85. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 23–24 stycznia 1988 roku w Hadze, w Holandii. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Bezkonkurencyjny okazał się Szwed Tomas Gustafson.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 32 łyżwiarzy z 16 krajów. Sklasyfikowanych zostało 31.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1988 w sportach zimowych
1988 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Hadze